Korinthos steht für:

 Korinth, Stadt in Griechenland
 Korinth (antike Stadt), antike Stadt in Griechenland
 PAS Korinthos, einen griechischen Fußballverein
 Korinthos (König), den mythischen König und Namensgeber Korinths
 (4357) Korinthos, Asteroid des Hauptgürtels
 in der griechischen Mythologie einen Sohn der Mystis

Siehe auch:
 Corinthus